Бре́йдаблик () — исландский футбольный клуб из Коупавогюра, основанный в 1950 году. Основной цвет клубной формы — зелёный.

История 
Своё выступление в первенстве страны клуб начал в 1957 году во втором по силе дивизионе исландского футбола. В те времена вторая лига была разделена на две группы. Две команды, выигравшие турнир в своей группе, играли между собой стыковой матч. Его победитель получал путёвку в высшую лигу. Свой первый сезон «Брейдаблик» завершил на шестом месте в группе, проиграв все матчи с общим счётом 3:23. В следующий раз «зелёные» приняли участие в чемпионате три года спустя — в 1960 году.

Первую победу в истории клуб одержал 26 июня 1960 года. Со счётом 1:0 был повержен «Рейнир» из Сандгерди.

Первый шанс на повышение в классе команда получила в 1963 году, когда выиграла свою группу. Но в стыковом матче «Троуттюр» из Рейкьявика не оставил от «Брейдаблика» камня на камне — 9:0. До 1970 года, когда вторая лига была реорганизована и стала представлять собой единое первенство без разделения на группы, «зелёные» ещё дважды получали право участия в стыковых матчах, но неизменно терпели поражения.

После объединения двух групп второго дивизиона в одну в 1970 году, «Брейдаблик» наконец-то смог с большим преимуществом одержать победу в турнире и пробиться в элитный дивизион. Не заставил себя ждать и первый локальный успех: уже в следующем сезоне в розыгрыше Кубка страны клуб добрался до финала, где потерпел поражение 0:1 от рейкьявикского «Викингюра».

Первые медали «зелёные» смогли завоевать в 1983 году, заняв третье место в чемпионате. Причём, для выигрыша серебряных медалей и получения путёвки в розыгрыш Кубка УЕФА команде не хватило лишь одного очка.

В первом розыгрыше Кубка исландской лиги в 1996 году «Брейдаблик» дошёл до финала, где в дополнительное время проиграл «Акранесу» 1:3 (по итогам основного времени 1:1).

Выиграть свой первый трофей «Брейдаблик» сумел лишь в XXI веке. В финальном матче за Кубок Исландии 2009 года он сражался с рейкьявикским «Фрамом». Бескомпромиссная битва принесла результат 1:1 после девяноста минут игры и 2:2 после дополнительного времени. А в серии пенальти представители Коупавогюра были сильнее — 5:4. Вместе с Кубком «зелёные» завоевали и путёвку во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Достойно для команды завершился  и розыгрыш Кубка лиги (поражение в финале от «Хабнарфьордюра» 0:3).

На следующий год клуб вновь дошёл до решающего матча Кубка исландской лиги, однако потерпел поражение от «Акранеса» 1:2. Тем не менее, год в любом случае следует признать очень успешным. «Брейдаблик» впервые в истории выиграл чемпионат Исландии, лишь по разнице забитых и пропущенных мячей обойдя «Хабнарфьордюр». Благодаря этому «Брейдаблик» получил право участия во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Именно в этом турнире коупавогюрцы смогли одержать свою первую еврокубковую победу, что не позволило им пройти дальше по турнирной сетке. Дебютный гол «Брейдаблика» в еврокубках записал на свой счёт австралиец Дилан Джейкоб Макаллистер.

В 2012 году «Брейдаблик» стал вице-чемпионом Исландии и пробился в первый квалификационный раунд Лиги Европы. Эта еврокубковая кампания стала самой успешной в истории клуба. Исландцы преодолели два первых отборочных раунда и только в серии пенальти проиграли казахскому «Актобе». А за все шесть матчей лишь раз позволили соперникам отличиться. Помимо этого, клуб пополнил копилку своих достижений новым трофеем. Победа над рейкьявикским «Фрамом» 1:0 принесла «зелёным» первый для них Кубок исландской лиги.

Вряд ли участие в финале Кубка лиги смогло спасти безрадостный 2014 год. Тем более что в этом матче коупавогюрцы были биты «Хабнарфьордюром» 1:4.

Последний на данный момент приз «Брейдаблик» завоевал в 2015 году. В решающем матче Кубка лиги со счётом 1:0 была одержана победа над «Акюрейри». А в чемпионате страны двух очков не хватило до завоевавшего титул «Хабнарфьордюра». Вице-чемпионское звание позволило команде принять участие в Лиге Европы.

Следующий сезон для команды получился куда безрадостнее. И кубок исландской лиги, и Кубок Исландии синхронно завершились вылетами в четвертьфинальной стадии. Лига Европы также недолго побывала в Коупавогюре: «Брейдаблик» не смог преодолеть барьер первого раунда в лице латышской «Елгавы». А проваленная концовка чемпионата (лишь одно очко в трёх последних турах) привела к тому, что в турнирной таблице клуб рухнул со второго на шестое место и остался без еврокубков на следующий год.

2017 год сложился для «Брейдаблика» — хуже не придумаешь. По окончании четвертьфинального матча Кубка исландской лиги на табло горели неутешительные 3:0 в пользу «Хабнарфьордюра». А выступление в Кубке Исландии команда завершила уже на стадии 1/16 финала, уступив 0:1 рейкьявикскому «Филкиру». В первенстве страны «зелёные» весь сезон барахтались в середине турнирной таблицы и в итоге заняли там шестую строчку.

Несмотря провал в Кубке лиги (невыход из группы), в 2018 году команда выступила успешнее. В финале Кубка страны она уступила «Стьярнану» 1:4 в серии ударов с одиннадцатиметровой отметки (0:0 после д. в.). Кроме того, «Брейдаблик» смог выиграть вице-чемпионский титул в национальной лиге.

В следующем сезоне «зелёные» вновь сделали шаг назад. Выйти в полуфинал Кубка лиги они не смогли, проиграв в решающем матче в группе «Хабнарфьордюру» 1:2. Кубок Исландии завершился для них на полуфинальной стадии (1:3 от будущего обладателя трофея «Викингюра»). Неожиданно была провалена лигоевропейская кампания. В первом раунде исландцев выбил лихтенштейнский «Вадуц». В чемпионате Исландии-2019 клуб занял второе место, но победителю «Рейкьявику» уступил целую пропасть — 14 очков.

История выступлений

Выступления в еврокубках

Достижения 
 Победитель первого исландского дивизиона: 1970, 1975, 1979, 1993, 1998, 2005.
 Чемпион Исландии: 2010,  2022.
 Вице-чемпион Исландии: 2012, 2015, 2018, 2019, 2021
 Обладатель Кубка Исландии: 2009.
 Финалист розыгрыша Кубка Исландии: 1971, 2018.
 Финалист розыгрыша Суперкубка Исландии: 2010, 2011, 2022
 Обладатель Кубка исландской лиги: 2013, 2015.
 Финалист розыгрыша Кубка исландской лиги: 1996, 2009, 2010, 2014.

Известные игроки и воспитанники клуба 

 Альвред Финнбогасон
 Виллюм Тор Виллюмсон
 Гильфи Сигурдссон
 Гюннлейфюр Вигнир Гюннлейфссон
 Дамир Муминович
 Йоуханн Берг Гвюдмундссон
 Сверрир Инги Ингасон
 Арон Юханссон
 Джонатан Гленн
 Эррол Макфарлейн

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Сайт болельщиков 

Футбольные клубы Исландии
Коупавогюр